Truedsson ist der Familienname folgender Personen:

 Folke Truedsson (1913–1989), schwedischer Bildhauer, Maler und Zeichner
 Peter Truedsson (* 1961), schwedischer Fußballspieler